Воскресенська селищна громада — територіальна громада у Миколаївській області.
 Воскресенська сільська громада — територіальна громада у Запорізькій області.